Социальная категоризация — отнесение человеком окружающих его людей к определённым социальным группам, классам. Процесс социальной категоризации является достаточно сложным, так как существует огромное множество социальных групп, некоторые из которых входят одна в другую.

История 
Теория социальной категоризации, которая является продолжением теории социальной идентичности была предложена  во второй половине 1980-х годов.

Также Дж. Тернером была разработана теория самокатегоризации. В случае социальной самокатегоризации все группы человек делит на ингруппы (то есть те, к которым он сам себя причисляет) и аутгруппы (те, к которым он не относится). В теории самокатегоризации происходит рассмотрение людей во время взаимодействия и общения не как личности, а как, в первую очередь, члена той или иной социальной группы. В данной теории выделены основные положения, некоторые из которых заимствованы из теории социальной идентичности:

 Структура социальной идентичности включает в себя когнитивный и аффективный компоненты
 Группа представляется, как социальная категория, не предусматривающая непосредственного взаимодействия членов группы.
 Признается роль ситуации взаимодействия в актуализации социальных категорий. Наличие социальных категорий делает процесс познания мира и взаимодействия людей проще, так как помогает человеку структурировать информацию, получаемую из внешнего мира.

Функции процесса социальной категоризации 
 Основной функцией процесса социальной категоризации является упрощение социального мира. Социальная категоризация является упрощающим механизмом, позволяющим выносить суждения более экономно, даже в условиях неопределенности. Длительность вынесения данного суждения об объекте категоризации зависит от установок и субъекта, его заинтересованности в объекте.
 Экономия когнитивных ресурсов. При использовании механизма социальной категоризации происходит сокращение количества социальной информации, необходимой для запоминания. Согласно «гипотезе перегрузки», предложенной Р. Спирсом, чем больше информации необходимо запомнить, тем чаще человек будет прибегать к социальной категоризации.
 Дополнение информации. Социальная категоризация служит неким руководством к действию, инструкцией к объекту, тем самым помогает определить наиболее удачные способы взаимодействия с объектом.

Проблема социальной категоризации в теориях социального познания 
Проблематика социальной категоризации разрабатывалась в различимых теориях социального познания. Особое внимание данной проблематике уделяется в теории социальной идентичности А. Тэшфела и теории самокатегоризации Дж. Тернера.

В данных теориях механизм социальной категоризации рассматривался на групповом уровне. То есть выявлялась принадлежность человека к той или иной группе, тем самым происходило разделение окружающих на ингруппу и аутгруппу.

 Социальная категоризация в теории социальной идентичности А. Тэшфела. В данной теории механизм социальной категоризации рассматривается как одно из необходимых условий социальной идентичности.
 Социальная категоризация в теории социальных представлений С. Московичи. В теории Московичи описывается процесс закрепления социального представления, то есть отнесение объекта к определённой социальной категории. После данной категории дается название и объект обретает ряд свойств, которые свойственны данной социальной категории.

См. также 
 Теория социальной идентичности
 Самокатегоризация
 Эксперименты Тэшфела

Примечания

Литература 
 Андреева Г. М. Психология социального познания. М., 2005.
 Брунер Дж. Психология познания. М., 1977.
 Герген К. Социальный конструкционизм: знание и практика. Минск, 2003. Донцов А. И., Емельянова Т.П. Концепция социальных представлений в современной французской психологии. М., 1987.
 Емельянова Т.П. Конструирование социальных представлений в условиях трансформации российского общества. М., 2006.
 Лейенс Ж. Ф., Дарден Б. Основные концепции и подходы в социальном познании // Перспективы социальной психологии / Под ред. М. Хьюстона, В. Штребе, Дж. Стефенсона. М., 2001.
 Тейлор Ш., Пипло Л., Сирс Д. Социальная психология. СПб., 2004.
 Тернер Дж. Социальное влияние. СПб., 2003.
 Фидлер К. Переработка социальной информации для суждений и решений //
 Перспективы социальной психологии / Под ред. М. Хьюстона, В. Штребе, Дж. Стефенсона. М., 2001.
 Фидлер К., Блесс Г. Социальное познание // Введение в социальную психологию / Под ред. М. Хьюстона, В. Штребе. М., 2004.
 Якимова Е.В. Теория социальных представлений в социальной психологии: дискуссии 80-х — 90-х годов. М., 1996.
 Allport G.W. The nature of prejudice. N.Y., 1954.
 Crisp R.J., Ensari N., Hewstone M., Miller N. A dual-route model of crossed categorization effects // Europ. Rev. of Soc. Psychol. 2002. Vol. 13.
 Fiske S.T., Neuberg S.L. A continuum of impression formation, from category based to individuating processes: Influences of information and motivation on attention and interpretation // Advances in experimental social psychology / Ed. by M.P. Zanna. 1990. Vol. 23.
 Fiske S., Taylor S. Social cognition. N.Y., 1991.
 Macrae C.N., Bodenhausen V.G. Social cognition: categorical person perception // Brit. J. of Psychol. 2001. Vol. 92.
 Spears R., Haslam S.A., Jansen R. The effect of cognitive load on social categorization in the category confusion paradigm // Europ. J. of Soc. Psychol. 1999. Vol. Tajfel H., Turner J.C. The social identity theory of intergroup behavior // Social psychology of intergroup relations/ Ed. by S. Worchel, W.G. Austin. Chicago, 1986. Tversky A., Kahneman D. Availability: a heuristic for judging frequency and probability // Cogn. Psychol. 1973. Vol. 5.
 Twuyver M., Knippenberg D. van. Social categorization as a function of priming // Europ. J. of Soc. Psychol. 1995. Vol. 25.

Социальная психология